Il doppio del torneo di tennis Fergana Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jonathan Erlich e Lior Mor che hanno battuto in finale Daniel Melo e Alexandre Simoni 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Daniel Melo /  Alexandre Simoni (finale)
 Yaoki Ishii /  Satoshi Iwabuchi (semifinali)

 Andy Ram /  Nir Welgreen (primo turno)
 Jonathan Erlich /  Lior Mor (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Fergana Challenger 2000